Rhogeessa — рід кажанів родини лиликових (Vespertilionidae), клас ссавців (Mammalia). Типовий вид: Rhogeessa tumida.

Видовий склад 
 Rhogeessa aeneus
 Rhogeessa alleni
 Rhogeessa bickhami
 Rhogeessa genowaysi
 Rhogeessa gracilis
 Rhogeessa hussoni
 Rhogeessa io
 Rhogeessa menchuae
 Rhogeessa minutilla
 Rhogeessa mira
 Rhogeessa parvula
 Rhogeessa tumida

Джерела 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) 
 Вебсайт МСОП 

Рукокрилі
Лиликові